Fazenda es una freguesia portuguesa perteneciente al municipio de Lajes das Flores, situado en la Isla de Flores, Región Autónoma de Azores. Posee un área de 9,43 km² y una población total de 278 habitantes (2001). La densidad poblacional asciende a 29,5 hab/km².

Enlaces externos 
 Página oficial de la freguesia.

Freguesias de Lajes das Flores